Références 

Buffalo
Sabres de Buffalo